Архимандри́т Диони́сий ( в миру Гео́ргиос Каламбо́кас ; ) — запрещённый в служении клирик Фессалиотидской и Фанариоферсальской митрополии Элладской православной церкви, архимандрит, бывший настоятель монастыря Петра; основатель и духовный руководитель нескольких монастырей в Греции, США и Норвегии.

Биография 
Родился 12 сентября 1950 года в городе Трикала в Фессалии от благочестивых родителей. Его мать просила о рождении мальчика перед иконой Божией Матери «Пещерная» в монастыре святого Георгия с обещанием посвятить новорождённого Богу и получила просимое.

В 16 лет произошла встреча молодого человека с архимандритом Емилианом (Вафидисом), бывшего в то время настоятелем Преображенского монастыря Великие Метеоры. Так как прежний духовник юноши архимандрит Пантелеимон (Кафрептидис) уехал в Германию для обучения в аспирантуре, архимандрит Емилиан стал его новым духовным наставником. Благодаря ему, юноша в 1967 году принял решение оставить учёбу в Политехническом институте и поступить в братию монастыря Мегала Метеора, где одним из первых 17 августа 1969 года был пострижен в монашество с именем Дионисий (в память о духовнике архимандрита Емилиана — митрополите Трикальском Дионисии (Хараламбусе)).

В 1973 году, из-за увеличивающегося потока туристов, вместе со всей братией Великих Метеор, переезжает на Афон в монастырь Симонопетра. Был ближайшим помощником архимандрита Емилиана по организации Благовещенского женского монастыря «Ормилия» в котором был позднее служащим священником и духовником. В 1974 году был рукоположен в сан иеродиакона и позднее — иеромонаха.

19 июня 1977 года вместе с архимандритом Емилианом крестил Плакиду (Дезея) и двух других католических монахов.

3 октября 1977 года архимандритом Емилианом (Вафидисом) был пострижен в великую схиму.

В 1980 году в Лонговардском монастыре на острове Парос принял последнюю исповедь умирающего старца Филофея (Зервакоса).

В январе 1981 года был приграшён архиепископом Иаковом (Кукузисом) в Американскую архиепископию служить духовником в Богословской школе Честного Креста в Бостоне и других общинах США, а также чтобы основать там монастыри.

В 1988 году был призван в греческую армию, где служил военным священником, проповедником и духовником, а также построил полковой храм на военной базе в  близ Козани.

В 1991 году братией монастыря Пантократор был приглашён на гору Афон и единогласно избран игуменом. За время настоятельства преобразовал монастырь Пантократор, который в течение 300 лет был особножительным, в общежительный. Позднее был приглашён патриархом Иерусалимским Диодором на Святую Землю, где стал игуменом монастыря Честного Креста, ректором Патриаршей школы на горе Сион, проповедником и духовником Святогробского братства. Несколько лет спустя он вернулся в Грецию, где уже был им основан женский монастырь Воздвижения Честного Креста в городе Фивы, в Беотии.

В 2003 году, его вместе с братией и множеством монашествующих сестер пригласил, по рекомендации архиепископа Афинского и всей Греции Христодула, глава Фессалиотидской и Фанариоферсальской митрополии Феоклит (Кумарьянос) с просьбой обосноваться в трех пустующих древних монастырях в центральной Греции и возродить институт монашества в епархии.

Является строителем и духовным руководителем четырёх обителей в Греции — монастыря Петра, женского монастыря святого Георгия «Караискаки», обители 12 апостолов «Коккини Экклисия» (Ιερά Μονή Δώδεκα Αποστόλων Κόκκινης Εκκλησιάς Καρδίτσης), обители Воздвижения Честного Креста Господня в Фивах; двух в США — женского в честь святой Нины и мужского в честь Святого Духа; двух в Норвегии — женского в честь святого Олафа и пророка Илии, а также мужского в честь святой Суннивы. Попытки ряда монашеских братств и сестричеств в Европе обрести канонический статус вне юрисдикции Константинопольского патриархата, не увенчались успехом и в настоящее время их церковный статус не определён.

Критика 
Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского под руководством А. Л. Дворкина классифицирует возникшие вокруг личности архимандрита Дионисия общины как околоправославную секту, а самого создателя как «неогуру» или «псевдостарца». Деятельность архимандрита Дионисия критикуется как в самой Греции, так и за её пределами. Правый авторитаризм его последователей привёл к ряду скандалов в связи с мошенничеством и жестокости по отношению к детям, проживающим при монастырях этого сообщества.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Персоналии:Симонопетра
Персоналии:Пантократор
Архимандриты Элладской православной церкви
Схиархимандриты
Фессалиотидская и Фанариоферсальская митрополия